PIZ steht für:
 Point Lay LRRS Airport (IATA-Code), Flugplatz in Point Lay, North Slope Borough, Alaska
 Patienteninformationszentrum

Piz steht für:
 Piz, rätoromanischer und lombardischer Name für Gipfel

Piz ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Piz (* 1992), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pic
 Pitz

Abkürzung